Tvar může být:

 tvar – způsob, jakým je plošný obraz nebo těleso vymezeno
 povrchový tvar, geomorfologický tvar
 kanonický tvar, normální tvar
 aerodynamický tvar
 hydrodynamický tvar
 Tvar (časopis) – časopis současné české literatury a literární kritiky

Související články 
 forma
 útvar